Weinberger:
 Caspar ("Cap" Willard) Weinberger (1917, San Francisco – 2006, Bangor)
 David Weinberger
 Franz Weinberger
 Hans F. Weinberger (* 1928, Viena)
 Jaromír Weinberger (1896, Praha – 1967, Saint Petersburg)
 Karl (Charles) (Rudolf Michael) Weinberger
 Marvin Weinberger
 Ota Weinberger (1919-2009), filosofo del diritto
 Peter J(ay). Weinberger